Gabel kan syfta på:

 Gabel – ett efternamn samt personer med namnet
 Desa Gabel – administrativ by, Jawa Timur, Indonesien